Doutrepont ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Doutrepont (1865–1929), belgischer Romanist
 Georges Doutrepont (1868–1941), belgischer Romanist